Корпуайе́-ла-Шапе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Венаре-Ле-Лом. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21197.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 20 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 11 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 9 были экономически активными, 2 — неактивными (показатель активности — 81,8 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 9 активных жителей работали 9 человек (4 мужчины и 5 женщин), безработных не было. Среди 2 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Корпуайе-ла-Шапель 

Коммуны департамента Кот-д’Ор